La Crèche et la Croix est un ouvrage publié en 1995 aux éditions Ad Solem, et regroupant cinq textes de d'Edith Stein : une conférence donnée en 1931 et quatre méditations rédigées par la carmélite entre 1934 et 1941. Les textes abordent les thèmes du Mystère de Noël, et de la Croix.

Ces textes (et cet ouvrage) ont donné lieu à des temps d'enseignements et de retraites dans l'Église catholique.

Historique

Auteur

Edith Stein est née en 1891 dans l'Empire allemand d'une famille juive. Elle fait des études de psychologie et se déclare athée. Après la Première Guerre mondiale, elle s'investit en politique, poursuit ses études en psychologie et devient la première femme docteur en philosophie en Allemagne. Fruit d'une longue recherche spirituelle, elle se convertit au catholicisme et se fait baptiser en 1922. Edith souhaite très vite entrer dans l'ordre du Carmel, mais ce n'est finalement qu'en 1933 qu'elle entre au Carmel de Cologne. Déporté en 1942, elle est tuée dans le camp d'Auschwitz la même année.

Elle est béatifiée par le pape Jean-Paul II en 1987, puis canonisée en 1999. Elle est déclarée co-patronne de l'Europe.

Contexte de la rédaction de l’œuvre
Les textes rassemblés dans cette édition ont été rédigés sur une période de 10 années. L'auteur ne les avait pas rédigés dans un but de publication (particulier). Le premier texte correspond à une conférence prononcée le , en pleine montée de l'antisémitisme et du nazisme en Allemagne. À cette date Edith Stein n'est pas encore entrée au Carmel. Les autres textes sont des méditations sur la Croix, écrits à l'occasion de fêtes religieuses particulières de 1934 à 1941. À ces dates, Edith est déjà entrée au Carmel. Le dernier texte est rédigé un an avant son arrestation et départ pour Auschwitz.

Présentation de l’œuvre
Le rassemblement de ces textes est le fait de l'éditeur. Mais l'auteur avait déjà évoqué et anticipé le rapprochement du mystère de la Nativité et du mystère de la croix dans son texte sur la Nativité (le premier texte de cette édition), où elle déclarait .

Le livre rassemble cinq texte d'Edith Stein :
 Le mystère de Noël : ce texte est le contenu d'une conférence prononcée le  à Ludwigshafen. Pour Philibert Secretan, ce texte est , .
 L'amour de la Croix : méditation datée du . Premier écrit de la religieuse sur saint Jean de la Croix. Elle cherche à répondre à la question : 
 Exaltation de la Croix (1) : méditation datée du  (jour de la fête de l'Exaltation de la Sainte-Croix). Texte écrit au tout début de la guerre. La carmélite exige le sérieux et la radicalité des vœux monastiques, elle proclame la victoire de la Croix : 
 Les Noces de l'Agneau : méditation datée du . Texte d'une grande densité poétique où la religieuse proclame à ses sœurs carmélites . Elle y compare les trois vœux monastiques aux trois clous de la crucifixion
 Exaltation de la Croix (2) : méditation datée du . Pour P. Secretan, ce dernier texte est  du sort d'Edith Stein, arrachée à son couvent et envoyée à Auschwitz

Le document se termine par une postface de Grégory Solari intitulée Le sens d'un martyr.

Influence de l’œuvre
En , une émission télé sur la chaîne KTO a été réalisée pour présenter l'ouvrage et la spiritualité exprimée dans l’œuvre.

Des diocèses et des congrégations religieuses ont réalisé des temps d'enseignement autour de cette œuvre.

Annexes

Articles liés
 Edith Stein
 Ordre des Carmes déchaux
 L'Être fini et l'Être éternel
 La Science de la Croix

Bibliographie

 .
 .

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Ouvrage carmélitain
Livre paru en 1995
Spiritualité catholique